Алісов Борис Павлович (1891—1972) — радянський кліматолог.
 Алісов Вадим Валентинович (20.02.1941, Київ, СРСР — 09.05.2021, Москва, Росія) — радянський і російський кінооператор.
 Алісов Євген Олексійович — капітан далекого плавання, Герой Соціалістичної Праці.
 Алісов Михайло Олександрович (1859—1933) — український художник-мариніст та пейзажист.
 Алісов Сергій Павлович (1881—1949) — російський лікар, художник і скульптор.

 Алісова Ніна Улянівна — радянська акторка.

російські прізвища